Amphitrite (mythologie), een godheid uit de Griekse mythologie
Amphitrite (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Amphitrite (geslacht), een geslacht van borstelwormen
Zr.Ms. Amphitrite, een korvet van de Koninklijke Marine (jaren 1830)
Amphitrite (schip, 1804), een Brits schip dat verging in 1833
Amphitrite (kunstwerk), een beeldengroep in Amsterdam uit 1956
H.S.R.V. Amphitrite, een studentenroeivereniging uit Haarlem